И́далис Мари́я ДеЛео́н (; 15 июня 1969, Бруклин, Нью-Йорк, Нью-Йорк, США) — американская , , , , ,  и .

Биография и карьера 
ДеЛеон, которая имеет пуэрто-риканское происхождение, сначала начала свою карьеру в составе девичьей группы Seduction, которая вошла в десятку лучших хитов с песней «Two to Make It Right» в 1989 году. В качестве ведущей, ДеЛеон работала на VH1, Fox Family, Fox Sports и Access Hollywood, а с 2003 года — еженедельно ведёт программы на Extra. С 2004 года ДеЛеон также работает на Sí TV, где ведёт шоу «Завтрак», «Обед» и «Ужин». Также она сыграла более чем в 30-ти фильмах и телесериалах. В 2004 году она сыграла стриптизёршу Софию в восьми эпизодах телесериала «Клиент всегда мёртв».

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Виджеи
Киноактрисы США